Osasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Osasjön, Småland, sjö i Ljungby kommun,  (32,5 ha)
Osasjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn